Tralau ist der Familienname folgender Personen:
 Marianne Tralau (1935–2022), deutsche Künstlerin und Galeristin
 Walter Tralau (1904–1975), deutscher Architekt, Stadtbaudirektor in Köln 

Tralau ist der Name 
 eines Ortsteils in der Gemeinde Travenbrück, siehe Tralau (Travenbrück)
 des Schloss Tralau, ebendort